Le Futbolny Klub Naftan Novopolotsk, plus couramment abrégé en FK Naftan Novopolotsk (en ) ou FK Naftan Navapolatsk (en , est un club biélorusse de football fondé en 1963 et basé dans la ville de Novopolotsk. Le biélorusse Viatcheslav Gerashchenko est l'entraîneur depuis janvier 2022.

Historique 

 1963 : fondation du club sous le Naftan Novopolotsk
 1995 : le club est renommé Naftan-Devon Novopolatsk
 1999 : le club est renommé Naftan Novopolotsk

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 

Légende

Notes et références

Liens externes 
 
 

Club de football en Biélorussie
Club de football fondé en 1963